Референдум в Казахстане (1995):
Референдум в Казахстане (29 апреля 1995)
Референдум в Казахстане (30 августа 1995)